Sonnenfeuer bezeichnet:

 das Johannisfeuer zur Sommersonnenwende
 das Plasma der Sonne oder eines Kernfusionsreaktors
 ein Album der Band Karussell